Le terme nymphes (au pluriel) peut désigner :
 la nymphe, divinité subalterne dans les mythologies grecque et romaine ;
 les petites lèvres.

Par ailleurs, Nymphes est un genre d’insectes neuroptères.